Бакуви () — нисба, указывающая на происхождение из Баку. Известные носители:

 Бакуви, Абд ар-Рашид — арабский географ второй половины XIV — начало XV в.
 Абдуль-Баги Бакуви — средневековый художник-миниатюрист XV века.
 Бакуви, Сеид Яхья — средневековый учёный и философ.

Нисбы